Damery (Marne)
 Damery (Somme)

In Engeland

Damery, Gloucestershire

Familienaam

Walthère Damery - 17e-eeuws Zuid-Nederlands kunstschilder